Il doppio del BNP Paribas Primrose Bordeaux 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Pablo Cuevas e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo. Cuevas ha partecipato al Mutua Madrileña Madrid Open 2010 e Zeballos non ha partecipato.

Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin hanno battuto in finale 5–7, 6–3, [10–7] Karol Beck e Leoš Friedl.

Teste di serie

 Martin Damm /  Filip Polášek (primo turno)
 Ross Hutchins /  Jordan Kerr (quarti di finale)

 Colin Fleming /  Ken Skupski (quarti di finale) 
 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

BNP Paribas Primrose Bordeaux 2010